Суперкубок Чилі з футболу 2021  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 листопада 2021 року між чемпіоном Чилі клубом Універсідад Католіка та переможцем Прімери B клубом Нюбленсе. У звязку з пандемією COVID-19 Кубок Чилі минулого сезону не проводився.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive

2021
Чилі
Листопад 2021
2021 в чилійському спорті